Scheidgraben ist ein Gewässername:
 Scheidgraben (Alb), rechter Zufluss der Alb (Oberrhein) in der Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Scheidgraben (Schwarzach), rechter Zufluss der untersten Schwarzach (Donau, Riedlingen) bei Riedlingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Scheidgraben (Rheinniederungskanal), rechter Zufluss des Rheinniederungskanals bei Stollhofen im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Scheidgraben (Unditz), rechter Zufluss der Unditz bei Lahr im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Scheidgraben (Darmbach), linker Zufluss des Darmbachs bei Büttelborn im Landkreis Groß-Gerau, Hessen
 Scheidgraben, linker Zufluss der Nidda (Fluss) bei Karben-Burg-Gräfenrode im Wetteraukreis, Hessen
 Scheidgraben, Drainagegraben bei Mussig im Département Bas-Rhin in Frankreich

Siehe auch:
 Scheidbach
 Scheidegraben